Simone Grenier-Bibeau (1921 - ) est une écrivaine québécoise. Née dans les Bois-Francs, elle a vécu en Nouvelle-Angleterre et en Abitibi, où elle a été enseignante et correspondante pour plusieurs journaux. Elle demeure depuis plusieurs années à Montréal.

Honneurs 
 1990 : Prix Angélina-Berthiaume-Du Tremblay du concours littéraire de la plume d'Argent.

Œuvre 
 Simone Grenier-Bibeau, Une histoire personnelle, Les Quinze Éditeur, 1990.

Notes et références

Liens externes 

Femme de lettres québécoise
Naissance en 1921
Naissance dans le Centre-du-Québec